Giovanni Cartia – (1858-1939) politico italiano
 Giovanni Cartia – (1894-1959) politico italiano
 Guglielmo Cartia – generale italiano
 Guglielmo Cartia – designer italiano